Се́рро-эль-Пло́мо () — гора в Андах, расположенная к востоку от города Сантьяго. 

Сезон восхождения на гору — с января по март, весной на горе остаётся большое количество снега, что затрудняет восхождения. До прибытия испанцев на горе проходили обряды инков, посвящённые богу Виракоча и церемонии Инти Райми.

В 1954 году на горе была найдена мумия ребёнка, принесённого в жертву инками — мумия Пломо.

Примечания

Ссылки 
 Summitpost.org
 Описание Серро Эль Пломо

Галерея 

Горы Чили
География Столичной области (Чили)